Таусамалы:
 
 Таусамалы (до 2010 г. — Энергетик) — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.
 Таусамалы (до 2007 г. — Каменка) — село в Карасайском районе Алматинской области Казахстана.